Lütjens ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Lütjens (1889–1941), deutscher Marineoffizier und Admiral
 Gustl Lütjens (1952–2017), deutscher Gitarrist
 Jörn Lütjens (* 1945), deutscher Ingenieur

Lütjens steht außerdem für:
 Lütjens (D 185), ein nach Günther Lütjens benanntes ehemaliges Schiff der Deutschen Marine

Siehe auch:
 Lutjens